Stifftioideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). W ujęciu Panero i Funk z 2002 oraz późniejszych aktualizacjach tej klasyfikacji astrowatych, jest to jedna ze starszych podrodzin astrowatych. Jest siostrzana względem podrodziny Mutisioideae, wraz z którą tworzy klad oddzielony od pnia astrowatych na przełomie paleocenu i eocenu. Starszymi kladami tworzącymi grupę koronną astrowatych są tylko podrodziny Barnadesioideae i Famatinanthoideae. 

W obrębie podrodziny Stifftioideae wyróżnia się jedno plemię Stifftieae z ok. 11 rodzajami i ok. 50 gatunkami. Najbardziej zróżnicowanym gatunkowo rodzajem jest Gongylolepis obejmujący 14 gatunków. Rośliny te występują głównie w Ameryce Południowej, zwłaszcza w jej północnej części w rejonie Wenezueli i Gujany. Przedstawiciele podrodziny obecni są także w południowo-wschodniej Azji.

Morfologia 

Pokrój Niewielkie drzewa, krzewy i pnącza.
 Liście Zwykle skrętoległe (rzadko naprzeciwległe), ogonkowe. Blaszka cienka lub skórzasta, zawsze całobrzega, naga lub owłosiona.
 Kwiaty Zebrane w szczytowe (rzadko wyrastające w kątach liści) pojedyncze koszyczki lub tworzące okazałe kwiatostany złożone – wiechy wierzchotkowe, rzadko też tworzące ciasno upakowane wierzchotki. Kwiaty zwykle, choć nie zawsze, są niezróżnicowane w obrębie kwiatostanów. Okrywy są wąskowalcowate do półkulistych, z listkami w trzech rzędach, dachówkowato przylegające. Dno koszyczków jest bez plewinek. Kwiaty w koszyczkach są obupłciowe o koronach języczkowych, dwuwargowych lub promienistych, z łatkami czasem podwiniętymi, barwy białej, żółtej, różowej, fioletowej, pomarańczowej lub czerwonej. Pręcików jest 5. Szyjka słupka jest naga, rozwidlona, zwykle gładka i bez brodawek w obrębie znamienia.
 Owoce Walcowate niełupki. Puch kielichowy w postaci licznych (ok. 100) włosowato cienkich ości wyrastających w 4–5 szeregach, słomiastego lub białego koloru, rzadko też jaskrawo żółtopomarańczowych lub różowych.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Plemię Stifftieae D.Don
 Achnopogon Maguire, Steyerm. & Wurdack
 Dinoseris Griseb.
 Duidaea S.F.Blake
 Eurydochus Maguire & Wurdack
 Glossarion Maguire & Wurdack
 Gongylolepis R.H.Schomb.
 Hyaloseris Griseb.
 Neblinaea Maguire & Wurdack
 Quelchia N.E.Br.
 Salcedoa Jiménez Rodr. & Katinas
 Stifftia J.C.Mikan

Przypisy 

Stifftioideae